Плѝмът  (произнася се , звуков файл и буквени символи за произношение ) може да се отнася за:

Градове 
 Плимът, Англия
 Плимът (Върмонт), САЩ
 Плимът (Калифорния), САЩ
 Плимът (Масачузетс), САЩ
 Плимът (Ню Хампшър), САЩ
 Плимът (Монсерат), град призрак, юридически административен център на отвъдморската територия на Великобритания остров Монсерат.

Окръзи в САЩ 
 Плимът (окръг, Айова)
 Плимът (окръг, Масачузетс)

Спорт 
 Плимут Аргайл, английски футболен отбор от град Плимът

Източници